Сіренко Варвара Захарівна (1911—2000) — діячка сільського господарства, Герой Соціалістичної Праці.
 Сіренко Василь Федорович (1941) — український вчений-правознавець.
 Сіренко Владислав Геннадійович (1995) — український професійний боксер.
 Сіренко Володимир Володимирович — український футбольний арбітр Першої національної категорії. У 2014 році, після окупації Криму російськими військами, отримав російський паспорт. 
 Сіренко Володимир Іванович (1931—2015) — український поет і прозаїк.
 Сіренко Володимир Михайлович — радянський та російський письменник-фантаст, автор детективних творів, юрист та журналіст українського походження. 
 Сіренко Володимир Федорович (1960) — український диригент.
 Сіренко Геннадій Олександрович (1940) — професор, доктор технічних наук, академік, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії технологічних наук України.
 Сіренко Іван Павлович (1972—2019) — старший солдат Збройних смл України, учасник російсько-української війни.
 Сіренко Лідія Якимівна (1930—2011) — український гідробіолог.
 Сіренко Михайло Петрович (1936) — український кінокритик, кінорежисер, поет.
 Сіренко Олександр Олександрович — кавалер ордена «За заслуги» II ступеня, голова правління акціонерного товариства «Яготинський маслозавод», Київська область.
 Сіренко Олександр Олексійович (1966, Київ) — український дипломат. Тимчасовий повірений у справах України в Індонезії (2011—2012).
 Сіренко Сергій Васильович (1980—2017) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки

Див. також 
 Сіренки — села в Україні.

Українські прізвища
Прізвища на -енко